Ancystrocerus — вид хищных коротконадкрылых жуков трибы Tmesiphorini из подсемейства ощупники (Pselaphinae).

Распространение 
Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки-ощупники (Pselaphinae) красновато-коричневого цвета, длина около 3 мм. Биология не изучена. Все особи найдены изнутри разлагающихся брёвен, часто в компании колоний термитов. Отличаются общим вытянутым габитусом тела, длинными придатками, ногами и щупиками, особенно длинными максиллярными щупиками и модифицированными 9-м и 10-м антенномерами усиков самцов.

Систематика 
Род был впервые описан в 1893 году французским энтомологом и дипломатом Ахиллом Раффреем (Achille Raffray, 1844—1923) на основании единственного вида из Суматры. Он сближал его с родами Marellus, Centrophthalmus, Tyrus и Pseudophanias и включил в трибу Tyrini. Такую классификацию поддерживали около ста лет во всех крупных каталогах и ревизиях (Raffray 1904, 1908, 1911, Newton & Chandler 1989). И лишь в XXI веке американский колеоптеролог Дональд Чандлер (Chandler, 2001) переместил Ancystrocerus и Ctenotillus из Tyrini (и Pseudophanias из Phalepsini) в трибу Tmesiphorini на основании наличия щетинистой полукруглой борозды, частично закрывающей основание каждого места прикрепления усиков из надтрибы Pselaphitae.

  — Суматра
  — Китай
  — Индия
  — Суматра
  — Западная Малайзия
  — Китай (Yunnan)
  — Суматра
  — Сингапур
  — Филиппины (Минданао)
  — Западная Малайзия, Сингапур
  — Сингапур
  — Суматра

См. также 
 Palpiclavina kistneri

Примечания

Литература 
 
 Newton, A.F. & Chandler, D.S. (1989) World catalog of the genera of Pselaphidae (Coleoptera). Fieldiana, New Series, Zoology, 53, i-iv + 1-93.
 Raffray A. (1908) Coleoptera. Fam. Pselaphidae. Genera Insectorum, 64, 1-487, pls 1-9.
 Raffray A. (1911) Pselaphidae. In: Schenkling, S. (Ed.), Coleopterorum Catalogus. Pars 27. W. Junk, Berlin, pp. 1-222.
 Yin Z-W., Wang, D. & Li, L-Z. (2015). Discovery of the genus Ancystrocerus Raffray in China, with description of a new species (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Zootaxa 3949(4): 584—588. DOI: 10.11646/zootaxa.3949.4.8

Ссылки 
 

Ощупники
Насекомые Азии
Роды жесткокрылых